Randale steht für:

 Randale, umgangssprachliche Bezeichnung für heftigen und lautstarken Protest
 Randale (Band), deutsche Rockband
 Randale (Film), deutscher Film von Manfred Purzer (1983)
 Randale Beck, Wasserlauf im Lake District, Cumbria, England
 Randale Records, deutsches Oi!- und Punk-Label aus Schramberg